Пала́ццо Ве́ккьо (, Старый дворец) — здание во Флоренции, на площади Синьории, построенное в 1299—1314 годах по проекту Арнольфо ди Камбио; одно из наиболее известных строений города. В настоящее время служит ратушей.

Название 
Первоначально это правительственное здание, где заседали приоры, называлось Новый дворец (Palazzo nuovo), при этом Старым дворцом стало прежнее правительственное здание, Барджелло. 

В XV веке правители коммуны объявили себя синьорами (signori), а само здание стало называться Палаццо-делла-Синьория, дав тем самым название и площади перед дворцом. После того, как в 1540 году сюда переехал из своего частного дворца Палаццо Медичи-Риккарди великий герцог Тосканский Козимо I, здание переименовали в Палаццо Дукале (Герцогский дворец). В 1565 году герцог перенёс свою резиденцию в Палаццо Питти, который был для этого расширен, а это здание, бывшее когда-то Новым дворцом, отныне стало считаться Старым (Палаццо Веккьо).

История 

Строительство правительственного здания — резиденции правительства Флоренции было поручено гильдиями Арнольфо ди Камбио в 1298 году и началось в следующем, 1299 году.

В 1478 году на окнах Палаццо Веккьо были повешены заговорщики во главе с Франческо Пацци, пытавшиеся свергнуть власть Медичи. Убийца Джулиано Медичи Бернардо ди Бандино Барончелло был повешен здесь же 20 декабря 1479 года.

В 1504 году рядом с входом в Палаццо Веккьо была установлена статуя Давида работы Микеланджело, заменившая собой двухметровую бронзовую группу «» работы Донателло. Транспортировка пятиметровой скульптуры к стенам здания заняла четыре дня. В 1873 году оригинал был перенесён в Академию изящных искусств, существующая копия установлена в 1910 году.

В 1865—1871 годах в здании временно находился , приехавший из Турина и позднее переехавший в Рим.

Описание 
Палаццо Веккьо был сооружен по образцу более старого административного дворца Палаццо Тоскана в городе Вольтерра, но выглядит намного мощнее, словно вырублен из одного куска скалы. Проект предусматривал чёткие формы: в плане это прямоугольник, но тонкие карнизы по фасаду зрительно делят его на три блока. Увенчанная зубцами галерея как бы повторяется на звоннице и на башне Арнольфо, высота которой достигает 94 м, дополняя впечатление величавой простоты. 

В 1667 году на башне были установлены часы работы аугсбургского мастера Г. Ледерле, которые ходят до сих пор.

Внутренний дворик 
Внутренний дворик в стиле раннего Возрождения был оформлен архитектором Микелоццо в 1453 году. Виды Вены, Линца и Граца работы Джорджо Вазари, придворного архитектора Козимо I, появились здесь по случаю бракосочетания его сына Франческо I и Иоанны Австрийской. В центре дворика находится изящный фонтан работы Верроккьо с крылатым Амуром, держащим в руках рыбу.

Зал пятисот 
Зал пятисот предназначался для заседаний Большого народного совета. В честь восстановления Флорентийской республики после вторичного изгнания Медичи из города (1494) гонфалоньер Пьеро Содерини сделал заказ Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонаротти — их батальные фрески должны были занять противоположные стены зала. Оба художника выполнили подготовительные картоны (это был единственный раз, когда они встретились в одном проекте), названные Бенвенуто Челлини «школой для всего света». «Битва при Кашине» Микеланджело показывала флорентийских воинов в тот момент, когда во время купания они подверглись внезапному нападению противника, да Винчи в качестве сюжета выбрал «Битву при Ангиари» (1440). В центр композиции был помещён один из ключевых её моментов — сражение всадников за знамя.

Непосредственно к росписи стены приступил только да Винчи, работавший над фреской в 1503—1506 годах. Размером 6,6×17,4 м, «Битва при Ангиари» должна была стать самым масштабным его произведением — однако начала разрушаться ещё в процессе работы (возможно, из-за экспериментов с составами краски и способами грунтовки). Совет требовал либо предоставить готовую работу, либо вернуть выплаченные деньги. В конце концов да Винчи, получивший приглашение французского наместника , отбыл в Милан — фреска же осталась незавершённой.
 
В 1555—1572 годах по заказу семейства Медичи зал был реконструирован. Росписи, призванные продемонстрировать могущество и славу герцога и его государства, выполнял Джорджо Вазари с учениками. Аллегорическая живопись стен и потолка повествует о деяниях Козимо I. Место «Битвы при Ангиари», напоминавшей о годах республиканского правления, заняла «Битва при Марчиано» Вазари (существует гипотеза, что он не уничтожил фреску да Винчи, а сохранил её позади своей).

Среди находящихся здесь мраморных статуй — скульптурная группа Микеланджело «Гений, попирающий грубую силу» и копия «Триумфа Флоренции над Пизой» Джамболоньи, оригинал которой находится в музее Барджелло.

Интерьеры 2-го этажа

Апартаменты стихий 
Апартаменты стихий, состоящие из пяти комнат и двух лоджий, были приватными помещениями герцога. Козимо I заказал оформление  (1500—1555), однако из-за его смерти работа была выполнена Вазари — впервые получившего заказ от Медичи. Фигуры, изображённые на фресках, являются аллегориями земли, огня и воды (в образе Венеры Пенорождённой). На потолке изображён Сатурн — бог земледелия. С «террасы Сатурна» открывается живописный вид на базилики Санта-Кроче, Сан-Миниато-аль-Монте и крепость .

В одной из комнат апартаментов выставлен «Мальчик с рыбой» Андреа Верроккьо (его копия установлена на фонтане Первого дворика).

Зал Юпитера 
Потолочная фреска посвящена Юпитеру. Стены украшают гобелены XVI века, выполненные по картонам Страдано.

Зал Кибелы 
Зал украшают фрески «Триумф Кибелы» и «Времена года». Пол был выполнен в 1556 году. Из окон открывается вид на Третий дворик.

Зал Цереры 
Потолочная фреска, выполненная учеником Вазари , посвящена Церере. Стены украшают гобелены со сценами охоты, выполненные во Флоренции по картонам Страдано.

Зелёный зал 
Росписи помещения выполнены Ридольфо Гирландайо. Справа находится часовня, которую украшает фреска Аньоло Бронзино «История Моисея» (1564); «Пьета» в алтаре — его же работы. Маленькая дверь ведёт в Коридор Вазари (1565), соединяющий дворец с Палаццо Питти.

Зал Пенелопы 
Потолок украшает сцена с Пенелопой за ткацким станком, фриз декорирован сценами из «Одиссеи». На стенах — «Мадонна с младенцем» и «Мадонна с младенцем и Св. Иоанном» работы Сандро Ботичелли.

Зал Льва X 
В Зале Льва X находится картина Джорджо Вазари «Осада Милана». Изображение воинов в различных позах типично для маньеризма, отличающегося напряжённостью образов и манерной изощрённостью формы.

Аудиенц-зал и Зал Лилий  
В Аудиенц-зале сохранились наиболее старые интерьеры палаццо. Зал был когда-то объединён в одно целое с Залом лилий. На золотом кессонированном потолке Аудиенц-зала, выполненном  в 1470—1476 годах, изображён герб Флоренции, на потолке Зала лилий — золотой цветок лилии на синем фоне — герб французских графов Анжу, помогавших флорентийским гвельфам в их борьбе с гибеллинами и способствовавших их окончательной победе. Мраморный скульптурный портал, ведущий в Зал лилий — работы братьев  и , интарсия по дереву выполнена Дель Франчьоне. Фрески работы Франческо Сальвиати (1543—1544) посвящены жизнеописанию римского полководца и диктатора Фурия Камилла и являющуюся аллегорией правления Козимо Медичи. 

На стенах зала — огромная фреска Ридольфо Гирландайо с изображениями первого епископа Флоренции св. Дзанобия вместе со святыми Лоренцо и Стефано и героев Римской республики (Брута, Цицерона, Сципиона и др.), которые должны были вдохновлять правителей города на защиту республиканских идеалов. Здесь же находится «» Донателло.

Другие залы 
Через Зал канцелярии, где выставлен бюст Никколо Макиавелли и висит его портрет, можно попасть в Зал карты мира (Маппамондо), где находится старинная карта мира.

В коллекции музыкальных инструментов Палаццо Веккьо находятся скрипки работы Страдивари и Амати.

Примечания

Ссылки 

Дворцы Флоренции
Ратуши Италии
Имущество рода Медичи
Здания и сооружения, заложенные в 1299 году
Здания и сооружения, построенные в 1314 году
Дворцы, построенные в XIII веке
Музеи Флоренции